Die Basketball-Asienmeisterschaft der Damen 1992 (offiziell: 1992 Asian Championship for Women), die vierzehnte Basketball-Asienmeisterschaft der Damen, fand zwischen dem 21. und 30. März 1992 in Seoul, Südkorea, statt, das zum dritten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Chinesische Mannschaft, die zum vierten Mal, zum zweiten Mal in Folge, die Asienmeisterschaft der Damen erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
Zunächst spielten alle Mannschaften in der Vorrunde in einer Gruppe um den Einzug in das Finale. Jede Mannschaft spielte gegen die jeweils anderen genau einmal, sodass pro Mannschaft genau sechs Spiele absolviert wurden. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die beiden punktbesten Mannschaften zogen in das Final ein, die Mannschaft auf den Plätzen drei und vier zogen in das Spiel um Platz drei ein. Der Gewinner des Finales wurde Basketball-Asienmeister der Damen 1992.

Ergebnisse

Vorrunde

Spiel um Platz drei

Finale

Abschlussplatzierung 

Die Volksrepublik China, Südkorea und Japan qualifizierten sich für das Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 1992 in Barcelona, Spanien.

Weblinks 
 1992 Asian Championship for Women ()
 Ergebnisse ()

Frauen #1992
Basketballveranstaltung 1992
Asienmeisterschaft der Damen 1992
Sportveranstaltung in Seoul
Frauenbasketballwettbewerb